Кралски грохот (1996) () е деветото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 21 януари 1996 г. във Фресно, Калифорния.

Основното събитие е Гробаря срещу Брет Харт за Световната титла в тежка категория на WWF, като Гробаря печели чрез дисквалификация, поради намеса от Дизел.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Калифорния
Фресно